Oceanijska prvenstva u košarci za žene se održavaju od 1974. godine.
Uz manja odstupanja, održavaju se u pravilnim razmacima od četiri godine.

Rezultati prvenstava 

Košarka